Felip de Grècia i Dinamarca -en grec, Φίλιππος- (Paddington, Londres, 26 d'abril de 1986) és el cinquè i últim fill dels Reis de Grècia, Constantí II de Grècia i Anna Maria de Dinamarca, i per això li correspon el tractament d'Altesa Reial (des del 26 d'abril de 1986).

El Príncep Felip és net dels Reis de Grècia, Pau I de Grècia i Frederica i dels Reis de Dinamarca Frederic IX i Íngrid, és fill dels Reis Constantí II i Anna Maria de Grècia, nascuda Princesa de Dinamarca, i nebot de la reina Sofia de Grècia i Margarida II de Dinamarca. El seu bateig en l'any 1986, va ser un esdeveniment social a Londres, a causa que els padrins del petit Príncep van ser, el duc d'Edimburg, espòs de la reina Isabel II del Regne Unit, el Rei Joan Carles I d'Espanya, la princesa Diana de Gal·les i la Infanta Helena d'Espanya.

Estudià primària i secundària al Col·legi Hel·lènic de Londres fundat pels seus pares en 1980, qui van abandonar Grècia el 1967, a causa del Cop d'Estat dels coronels, que va obligar a la Família Reial abandonar territori grec i anar a l'exili, anys més tard en 1974, Grècia es constituí en una república.

L'any 2002, el príncep va acabar la secundària i ingrés a la United World College, Nou Mèxic, escola intercultural de reconegut prestigi, en la qual va romandre dos anys, en l'any 2004 el Príncep inici els seus estudis a la Universitat de Georgetown, Washington DC, acabant els seus estudis l'any 2008 en relacions internacionals, va realitzar les seves pràctiques a l'àrea de relacions públiques a la Seu de l'Organització de les Nacions Unides a Nova York i en l'actualitat treballa en una Hedge-Fund Company, gestores de fons d'inversió, a l'estat de Nova York.

El Príncep, participa en esdeveniments socials de la reialesa europea i manté comunicació constant amb les famílies reals danesa i espanyola. Les seves aparicions públiques són seguides per la premsa del cor. Unes de les seves últimes aparicions públiques de l'any 2013, va ser al casament de la Princesa Magdalena de Suècia.

Distincions honorífiques 
  Cavaller Gran Creu de l'Orde del Salvador (Regne de Grècia).
  Cavaller Gran Creu de la Reial Orde de Constantí I (Regne de Grècia).
  Cavaller Gran Creu de l'Orde del Fènix (Regne de Grècia).
  Cavaller Gran Creu de la Reial Orde dels Sants Jordi i Constantí (Regne de Grècia).

Ascendència

Referències 

Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Prínceps de Grècia
Alumnes de la Universitat de Georgetown
Anglesos